El Torneig de Budapest 2013, oficialment conegut com a Budapest Grand Prix 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 de juliol de 2013 al Római Tennis Academy de Budapest, Hongria.

Degut als recents aiguats produïts a Hongria, l'organització va decidir cancel·lar les rondes de qualificació de manera que els quatre principals caps de sèrie de la fase de qualificació van accedir directament al quadre, i també van eliminar la primera ronda del quadre de dobles, reduint el nombre de parelles de setze a vuit.

La tennista romanesa Simona Halep va guanyar el tercer torneig de la temporada, tots tres en cinc setmanes.

Les següents dues edicions del torneig es van suspendre per tornar-se a disputar l'any 2016 en el circuit ITF, i l'any següent al circuit WTA novament.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins  

2013
WTA Tour 2013